Geografia:
Montana, estat dels Estats Units
 Montana (Bulgària), localitat búlgara capital de la província homònima
 Província de Montana, província al nord-oest de Bulgària
 Montana (Suïssa), localitat suïssa del districte de Sierre, a Valais
 Montana City, localitat estatunidenca de l'estat de Montana
 Roşia Montană, localitat de la província d'Alba, a Transsilvània (Romania)
 Biografies:
 Francisco Montana, jugador de tennis estatunidenc
 Joe Montana, jugador estatunidenc de futbol americà
 Ficció:
 Tony Montana, protagonista de la pel·lícula Scarface interpretat per Al Pacino
 Hannah Montana, sèrie de Disney Channel protagonitzada per Miley Cyrus
 Montana (pel·lícula de 1950), amb Errol Flynn i Alexis Smith, dirigida per Ray Enright i Raoul Walsh
 Montana (pel·lícula de 1998), amb Kyra Sedgwick, Stanley Tucci i Philip Seymour Hoffman, dirigida per Jennifer Leitzes
 Transport:
 Chevrolet Montana, model de coupé de la firma Chevrolet
 Pontiac Montana, model de minivan de la firma Pontiac
 Altres:
 Universitat de Montana, universitat estatunidenca situada a Missoula (Montana)
 797 Montana, asteroide